Каджар может означать:

Фамилия 
 Каджар, Абдул Самед Мирза — российский военачальник, полковник.
 Каджар, Акбер Мирза — российский военачальник, генерал-майор.
 Каджар, Александр Петрович Риза-Кули-Мирза (1869—?) — российский военный деятель, комендант Екатеринбурга (1918), полковник.
 Каджар, Али Кули Мирза (1854—1905) — российский военачальник, подполковник.
 Каджар, Аманулла Мирза (1857—1937) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор.
 Каджар, Бахман Мирза (1811—1884) — иранский государственный деятель, генерал-губернатор Южного Азербайджана.
 Каджар, Дараб Мирза — российский военачальник, полковник.
 Каджар, Джамал Мирза
 Каджар, Кямран Мирза
 Каджар, Мамед Кули Мирза — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор.
 Каджар, Мансур Мирза (1869—1931) — российский военачальник, полковник.
 Каджар, Мелек Афаг ханум (1863—1923).
 Каджар, Мирза Али Акбар — министр торговли Ирана, посол Ирана в Египте и Бельгии.
 Каджар, Риза Кули Мирза — российский военачальник, генерал-майор.
 Каджар, Сейфулла Мирза Каджар (1864—1926) — российский и азербайджанский военачальник, полковник.
 Каджар, Сурая Садраддин кызы (1910—1992) — азербайджанская певица.
 Каджар, Фатали Мирза — российский военачальник, полковник.
 Каджар, Фейзулла Мирза (1872—1920) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор.
 Каджар, Хан Баба Хан — российский военачальник, полковник.
 Каджар, Хуршид (1894—1963) — азербайджанская оперная певица.
 Каджар, Чингиз Овейс оглы (1929—2021) — видный азербайджанский учёный, физик, педагог и общественный деятель.
 Каджар, Шамси Мирза (Шамс Ад-Дин Mирза Каджар, Шамси Мирза) — поэт Серебряного века.
 Каджар, Шафи Хан (1853—1909) — российский военачальник, генерал-майор.
 Каджар, Шахрух Мирза — российский военачальник, полковник лейб-гвардии Казачьего полка.
 Каджар, Эмир Кязим Мирза (1853—1920) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор.

Другое 
 Каджар — село в Ахсуйском районе Азербайджана.
 Каджар — село в Физулинском районе Азербайджана.
 Renault Kadjar

См. также 
 Каджары
 Гаджар Зейд (Каджар Зейд) — село в Губинском районе Азербайджана.